Sabbatino, variante di Sabato (nome)
 Pasquale Sabbatino (1953) – critico letterario e saggista italiano

Pagine correlate 

 Sabatino
 Sabbatini